Die Handball-Landesliga Bayern 2015/16 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und war hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf 
Die Handball-Landesliga Bayern 2015/16 war die vierzigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 

Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2016/17. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga TSV 1846 Lohr, TSV Ismaning, TSV Friedberg II und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen (N) 
 Männer: TV 1861 Erlangen-Bruck, TSV Allach 09, TuS Fürstenfeldbruck II, ASV Dachau, TSV Herrsching und SG Süd/Blumenau München.

Aufstiegsrelegation 
Männer: TV 1862 Münchberg :  TSV Niederraunau ≈ 28:28, 17:37

Frauen: HC Sulzb.Rosenberg : HSG Freising-Neufahrn ≈ 27:28, 22:29

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2015/16auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2015/16 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2015/16
Landesliga